Slovo Yggdrasil má více významů:

 Yggdrasil – světový strom severské mytologie
 Yggdrasil (Narnie) – magický strom chránící Narnii ve fantasy cyklu Letopisy Narnie
 Yggdrasil (Oh My Goddess!) – nebeský počítač řídící vesmír v anime sérii Oh My Goddess!
 Yggdrasil – obrovský strom ve Virginii v knize Američtí bohové
 Yggdrasil – vesmírná stromoloď v knize Kantos Hyperionu
 Yggdrasil Linux – jedna z distribucí Linuxu